Карапыши́ () — село, входит в Мироновский район Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 3081 человек.

Почтовый индекс — 08841. Телефонный код — 4574. Занимает площадь 57,23 км². Код КОАТУУ — 3222982601.

Местный совет 
08841, Київська обл., Миронівський р-н, с. Карапиші, вул. Незалежності, 23; тел. 3-12-94

Известные люди 
В селе родились: 
 Виктор Капшук — Герой Советского Союза.
 Виктор Ярмола — Герой Социалистического Труда.
 Станислав Медведенко — украинский баскетболист.

Ссылки 
 Карапыши на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Киевской области 
 
 

Населённые пункты Мироновского района